

Lokalizacje

Niemcy 
 Faulbach – dzielnica Hadamar
 Faulbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Miltenberg
 Faulbach – rzeka, dopływ Menu
 Faulbach – rzeka, dopływ Sauer